Фурсиков — русская фамилия. Женская форма .

Известные носители 
 Фурсиков, Андрей Владимирович (род. 1945) — советский и российский учёный-математик.
 Фурсиков, Дмитрий Степанович (1893 ― 1929) ― российский и советский учёный, физиолог, доктор медицинских наук, профессор.